Топонимы в России:
 Кудако — река в Краснодарском крае, приток Адагума (длина ок. 34 км).
 Кудако — гора в Крымском районе Краснодарского края, между хутором Новый и селом Экономическое (Лесистый хребет).

Страницы значений:Географические объекты